Pataki József (1711–1784) nyomdász
 Pataki József (?–1865) jogász, Kolozsvár polgármestere
 Pataki József (1875–1957) színész, színháztörténész
 Pataki József (1908–1993) történész, egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
 Pataki József (1912–1985) középiskolai tanár, helytörténész, földrajztudós, természetjáró
 Pataki József (1928–1995) festőművész
 Pataki József (1936) Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjas művésztanár

Jegyzetek